Никола Григоров Джеров е български писател, поет, преводач и публицист.

Биография 
Джеров е роден през 1892 година в София в семейство на преселници от Охрид. Принадлежи към голям род. Учи славянска филология в Софийския университет, където става член на Македонския младежки съюз.

Автор е на стихосбирки и литературни антологии с преводи на персийска, арабска, японска, китайска и индийска лирика. В междувоенния период редактира различни литературни периодични издания – „Развигор“, „Литературен глас“, „Вестник на жената“ и други, както и издания на македонската емиграция, включително вестник „Македония“. Използва псевдонимите Бойко и Македонец. След убийството на генерал Александър Протогеров в 1928 година заедно с директора Георги Кулишев и главния редактор Васил Пундев напуска редакцията на вестника.

В семейната му къща, наричана Републиката или Дома на републиканците, често заседава крилото на протогеровистите. На 17 октомври 1932 година срещу него и Григор Петков е извършен неуспешен атентат в София от михайловисти.

Автор на поетични книги, сборници с разкази и спомени. Превежда от френски, руски, немски и английски език азиатска лирика.

Творчество 

 „Благословията над света“ (1922), стихове
 „Охридска пролет. Спомени“ (1923, второ издание – 1925)
 „На юг. Разкази и спомени из македонския живот“ (1928), разкази и спомени
 „Пролет край езерото“ (1930), стихове
 „Братоубийството. Кървави парадокси. Жестокото разрушение. Стига кръв!“ (1933, под псевдоним Македонец)
 „Живата легенда на Охрид“ (1934), стихове
 „Далечната земя“ (1938), разкази и спомени
 „Гергьовденски люлки“ (1940), стихове

 Преводи
 „Сини часове“ (1922) – японска лирика;
 „Миражи на сърцето“ (1936),
 „Цветът на прасковата“ (1936) – китайска лирика;
 „Далечна флейта свири“ (1937) – китайска антология;
 „Песните на Ямато“ (1937) – японска антология;
 „Цъфнала вейка“ (1938) – японска лирика;
 „Любов и мъдрост“ (1939) – индийска лирика;
 „Цветя“ (1939) – песни от Анам.

Родословие

Бележки 

Български журналисти от Македония
Български публицисти
Български преводачи
Български писатели от Македония
Български поети
Протогеровисти
Възпитаници на Софийския университет
Родени в София
Починали в София
Дейци на СММО
Родени в Охрид
Никола